Kubán es una región geográfica del suroeste de Rusia. El término también puede referirse a:

Geografía 
 al Krai de Krasnodar, según su nombre informal;
 Kubán, un río del Cáucaso;
 Kubán, un río ubicado en la región de Kostromá y afluente del Volga;
 Kubán, un río ubicado en la región de Kémerovo y afluente del Munzhi;

Localidades 
 Kubán, una localidad del raión de Gulkévichi, krai de Krasnodar, sur de Rusia;
 Kubán, una localidad del raión de Briujovétskaya, krai de Krasnodar, sur de Rusia;
 Kubán, una localidad del raión de Komarichsky, óblast de Briansk, Rusia;
 Kubán, una localidad del raión de Pogarsky, óblast de Briansk, Rusia;
 Kubán, una localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, Rusia;
 Kubán, una localidad del óblast de Kursk, Rusia;
 Kubán, una localidad del óblast de Lípetsk, Rusia;
 Kubán, una localidad del raión de Verkhovsky, óblast de Oriol, Rusia;
 Kubán, una localidad del raión de Pokrovsky, óblast de Oriol, Rusia;
 Slaviansk del Kubán, una localidad del raión de Slaviansk, krai de Krasnodar, sur de Rusia;
 Kubán, una localidad en la provincia de Guilán, Irán;
 Kubán, una localidad en el óblast de Lugansk, Ucrania;

Historia 
 Óblast de Kubán, una unidad administrativa del Imperio ruso en el Cáucaso;
 República Popular de Kubán, un antiguo estado anti-bolchevique que comprendía la región homónima;
 República Soviética de Kubán, una antigua entidad parte de la RSFS de Rusia;
 República Soviética del mar Negro y Kubán, un antiguo estado bolchevique de la RSFS de Rusia;
 Estado de Kubán, un antiguo estado cosaco que comprendía la región homónima;

Clubes deportivos 
 Estadio Kuban, un estadio multipropósitos de la ciudad de Krasnodar, Rusia;
 FC Kubán Krasnodar, equipo ruso de fútbol con sede en Krasnodar;
 Lokomotiv Kuban, equipo ruso de baloncesto con sede en Krasnodar;
 HC Kubán Krasnodar, equipo ruso de balonmano con sede en Krasnodar;
 HK Kubán Krasnodar, equipo ruso de hockey sobre hielo con sede en Krasnodar;

Otros 
 Cosacos de Kubán, una de las once comunidades cosacas que vive en la región homónima;
 Kuban Airlines, aerolínea rusa con base en Krasnodar;
 Kubán, tren corporativo que cubre la ruta Novorosíisk - Moscú - Novorosíisk;
 Kubán, barco soviético que fue hundido el 2 de junio de 1942;
 la nave imperial rusa Augusta Victoria, según su nombre informal.